Karl Knoke ist der Name folgender Personen:

* Karl Knoke (Theologe) (1841–1920), deutscher evangelischer Theologe, lutherischer Theologe, Hochschullehrer, Abt und Autor
 Karl Knoke (Motorradsportler) (* im 20. Jahrhundert), deutscher Motorradsportler, DHM-Meister 2007
 Karl Hermann Knoke (1909–1994), deutscher Jurist und Diplomat